Desa Pendowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pendowo (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 110,23), Jawa Tengah, 
 Desa Pendowo (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 109,53), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar